RZ Racing, escuderia de Ricardo Zonta
32621 2001 RZ, asteroide

Desambiguações de siglas